Melikli – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian
 Məlikli – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Məlikli – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian
 Məlikli – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian